Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 1991 проходили с 3 по 15 августа 1991 года в Гаване, Куба среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 10 мужских и 8 женских команд.

Победителем мужского турнира в 5-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Победителем женского турнира во 2-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Турнир также являлся квалификацией для соревнований по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1992. Прямую квалификацию получала одна мужская команда — в результате была квалифицирована мужская сборная Аргентины; три женских сборных — Аргентины, Канады и США — получили путёвки в квалификационный турнир, состоявшийся в Окленде (Новая Зеландия) в 1991.

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Плей-офф

За 9-10 места

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5-8 места

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

1991
Панамериканские игры 1991
1991 год в хоккее на траве
Хоккей на траве на Кубе